Sogenannte Berlin-Trilogien gibt es in Musik, Literatur und Film verschiedene:

 Thomas Arslans  Filme Geschwister – Kardeşler (1997), Dealer (1999) und Der schöne Tag (2001)
 David Bowies Alben Low (1977), Heroes (1977) und Lodger (1979)
 Philip Kerrs Bücher Feuer in Berlin, Im Sog der dunklen Mächte und Alte Freunde – neue Feinde
 Georg Lentz’ Romane Muckefuck, Molle mit Korn und Weiße mit Schuß 
 Aras Örens Poeme Was will Niyazi in der Naunynstraße?, Der kurze Traum aus Kagithane (1974) und Die Fremde ist auch ein Haus (1980)
 Die Alben Pure Vernunft darf niemals siegen, Kapitulation und Schall & Wahn der deutschen Band Tocotronic.